

Presentación previa 
Daniele Giorgini y Potito Starace eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dino Marcan y Antonio Šančić ganaron el título tras derrotar en la final César Ramírez y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Cabeza de serie 

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Finalistas)
 ''' Dino Marcan /  Antonio Šančić (Campeones)

<ol start=3>
  Flavio Cipolla /  Alessandro Motti ''(Semifinales)
  James Cerretani /  Costin Pavăl ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Benedetto 2015